Weatherall est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Weatherall (1963-2020), DJ, compositeur et producteur de musique électronique britannique ;
 David Weatherall (1933-2018), médecin britannique et chercheur en génétique moléculaire, hématologie, pathologie et en médecine clinique.